Willem Albarda kan syfta på:

* Willem Albarda (1764–1847), nederländsk jurist och politiker
 Willem Albarda (1821–1899), nederländsk jurist och entomolog
 Willem Albarda  (1877–1957), nederländsk politiker